Фердинанд има више значења:
 Фердинанд (Ајдахо), град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Фердинанд (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Фердинанд (филм)
 Фердинанд Бол, холандски сликар
 Фердинанд Георг Валдмилер, аустријски сликар и писац
 Фердинанд Врангел, барон, руски морепловац, поларни истраживач, адмирал
 Фердинанд де Лесепс, француски дипломата и инжењер
 Фердинанд фон Линдеман, немачки математичар
 Фердинанд Манлихер, аустријски инжењер, конструктор стрељачког оружја
 Фердинанд Маркос, филипински политичар
 Фердинанд Пијех, немачки предузетник
 Фердинанд де Сосир, швајцарски лингвиста
 Рио Фердинанд, енглески фудбалер
 Франц Фердинанд, аустријски надвојвода
 Фердинанд II Штајерски, цар Светог римског царства
 Фердинанд IV Угарски, краљ Угарске и Чешке
 Фердинанд I Хабзбуршки, цар Светог римског царства
 Фердинанд Румунски, краљ Румуније
 Фердинанд Фош, француски маршал
 Фердинанд Георг Фробенијус, немачки математичар
 Фердинанд Ходлер, швајцарски сликар
 Фердинанд фон Цепелин, немачки инжењер и официр
 Фердинанд Шил, пруски мајор
 Фердинанд Шернер, немачки генерал
 Фердинанд Порше, немачки конструктор
 Елефант (Фердинанд), немачки ловац тенкова
 Фердинанд I од Бугарске, бугарски краљ